Yanjia Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanjia Xiang (socken i Kina), Zhejiang, 
 Yanjia (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar